Kaja hat folgende Bedeutungen:
 Kaja (Lützen), Ortschaft der Stadt Lützen, Sachsen-Anhalt
 ein Dorf in der Republik Dagestan in Russland, siehe Kaja (Russland)
 eine Burg in Niederösterreich, siehe Burg Kaja
 ein nordischer Frauenname, siehe Kaja (Vorname)
 eine estnische Tageszeitung, die von 1919 bis 1935 erschien, siehe Kaja (Zeitung)
 verkürzter Name der britischen Band Kajagoogoo
 Nachname der polnischen Organistin Joanna Kaja-Vallière

Siehe auch:
 Kaya
 Kayah
 Caja